Asperge désigne :
L'asperge, une plante potagère.
L'asperge blanche de Belgique, une variété belge.
L'asperge des bois, une plante herbacée vivace.  
L'asperge ou le vert asperge, une couleur de la gamme des verts, qui tire son nom de la plante.

Homonymie